JBT est un sigle désignant notamment :
 The John Butler Trio, un jam band australien ;
 JBT Corporation, une entreprise américaine développant et commercialisant des machines de traitement de la nourriture.